Balleny:

Patronyme 
 John Balleny (mort en 1857), marin britannique

Toponyme 
 Îles Balleny, archipel de l’océan Antarctique